Bertomeu ist der Familienname folgender Personen:
 Agostín Bertomeu (* 1939), spanischer Basketballspieler
 Andrés Bertomeu (* 1976), deutscher Schlagzeuger